Помона II има више значења:

 Помона II (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Помона II, Сан Мигел (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику